Kvindernes afdeling af AC Sparta Prag er en fodboldklub for kvinder, beliggende i Prag, Tjekkiet. Sammen med et andet hold fra byen, Slavia Prag, dominerer Sparta den nationale liga, hvor de har vundet 20 af 26 titler, mens Slavia har vundet de andre seks. De har deltaget i UEFA turneringer flere gange og fik deres bedste resultat i UEFA Women's Cup 2005-06, da de nåede kvartfinalerne og tabte sammenlagt mod Djurgården.

Hæder

Officiel 
I Tjekkoslovakiet:
 Tjekkoslovakisk mester (12): 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1991
I Tjekkiet
 National mester (20): 1994–2002, 2005–2013, 2018, 2019  2021
 Czech Women's Cup vindere (10): 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 2017, 2018, 2019

Pr. invitation 
 Menton Tournament (1): 1984

Europæisk deltagelse 

 1 Group stage. Highest-ranked eliminated team in case of qualification, lowest-ranked qualified team in case of elimination.

Spillertruppen 
.

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Tjekkiet
Sport i Prag